Жозеф Бальзамо () — имя собственное.
 Жозеф Бальзамо — исторический роман Александра Дюма-отца, первая часть тетралогии, посвящённой событиям последней трети XVIII века. 
 Жозеф Бальзамо — 7-серийный мини-сериал режиссёра Андре Юнебеля, экранизация романов Александра Дюма-отца «Жозеф Бальзамо» и «Ожерелье королевы».